A Bíborbanszületett Konstantin (görögül Kónsztantinosz Porphürogenétosz, latinosan Constantinus Porphyrogenetus) két bizánci császár neve is volt (a „bíborbanszületett” név arra utal, hogy viselője a bizánci császári palota bíbor szobájában született, vagyis akkor, amikor apja már császár volt):

 VII. Konstantin (ur. 913–959), a honfoglalás előtti magyar történelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű De administrando imperio – A birodalom kormányzásáról című mű írója
 VIII. Konstantin (ur. 1025–1028)